Il singolare del torneo di tennis Bangalore Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frank Dennhardt che ha battuto in finale Vladimir Gabričidze 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie

Assente
 Vladimir Gabričidze (finale)
 Eduardo Furusho (secondo turno)
 Mihnea Năstase (primo turno)

 Igor Sarić (primo turno)
 Massimo Ardinghi (primo turno)
 Srinivasan Vasudevan (quarti di finale)
 Joost Winnink (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangalore Challenger 1991